Ängviksholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ängviksholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Ängviksholmen, Pyttis, Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar